Bundestagswahlkreis 185 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Offenbach (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Groß-Gerau (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Freiburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Tauberbischofsheim (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Lörrach (1949 bis 1961)